Miłosz – imię

Osoby noszące nazwisko „Miłosz”:
 Andrzej Miłosz
 Anthony Milosz
 Carol Thigpen-Miłosz
 Czesław Miłosz
 Grażyna Strumiłło-Miłosz
 Janina Miłosz
 Józef Miłosz
 Maciej Miłosz
 Mieczysław Miłosz
 Oskar Miłosz
 Stefan Miłosz
 Szczepan Miłosz

Inne:
 Batalion Miłosz – oddział AK walczący w powstaniu warszawskim
 Miłosz – wzniesienie w Górach Suchych w Sudetach Środkowych